

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Liny“ beginnt.

Liny 



Linye 
 Linyekula, Faustin (* 1974), afrikanischer Choreograf und Tänzer
 Linyera, Dante A. (1902–1938), argentinischer Lyriker und Journalist